Jaguarão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaguarão (ort), Rio Grande do Sul, 
 Jaguarão (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar